Zwerchenberg ist ein Bergname:
 Zwerchenberg (Geierköpfe) (bis 1615 m), Hochfläche im Süden der Geierköpfe, Ammergauer Alpen, Tirol
 Zwerchenberg (Strobl) (bis 1533 m), Hang am Ostabfall der Thorhöhe an der Postalm, Gemeinde Strobl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Zwerchenberg (Spies) (550 m), Berg der Frankenalb bei Spies, Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth auf der Stadtgrenze zu Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land, beide Kommunen in Bayern
 Zwerchenberg (Stuppach) (384,3 m), Waldkuppe im Tauberland bei Stuppach, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg